Сюкуба () — название почтовых станций в Японии периода Эдо. Станции были расположены на одной из пяти главных почтовых дорожных дорог, Гокайдо, или на одной из её подмаршрутов. Станции также иногда называются сюку-эки (, от  — железнодорожная станция).

Эти почтовые станции (или «почтовые города») были местами, где путешественники могли отдыхать в своём странствии по стране. Они были созданы на основе политики в области перевозки товаров верхом на лошадях, которая была разработана в периоды Нара и Хэйан.

История 

Первые почтовые станции были созданы Токугавой Иэясу сразу после его победы в битве при Сэкигахаре. Первые станции были установлены вдоль дороги Токайдо, но почти сразу же появились станции на дорогах Накасэндо и других.

Первая станция, , появилась в 1601 году в Эдо. Она была первая из 53 станций Токайдо. Последней станцией Токайдо была станция , созданная в 1624 году в провинции Оми.

Жилые помещения в почтовых отделениях предназначены для использования государственными служащими. В случае нехватки жилья, для этой цели использовались близлежащие города.

Маклеры, торговые посредники, в эпоху Эдо носили название . В сюкуба также находились  — гостиницы для служащих лиц. Владельцы таких заведений не получали большую прибыль, однако сёгун мог помогать владельцам рисом или деньгами, что позволяло заведениям оставаться открытыми.

 (жилища для путешественников), розничные магазины, чайхана и другие заведения, могли получать прибыль и были популярны на сюкубах. , промежуточные станции, не были официальными, однако имели множество таких же как и у сюкуба функций.

С наступлением периода Мэйдзи и распространением железнодорожного транспорта, количество путешественников, посещающих эти станции, значительно сократилось.

Услуги на станциях 

Вокруг станций вырастали поселения, в которых находились заведения, предоставляющие разные услуги. Для управления поселениями использовались  — офисы, помогавшие управлять почтовыми городами. В качестве торговых посредников, маклеров, выступали . На станциях находились  — жилища для государственных служащих, придворных дворян и самураев. В «ваки-хондзин» ( — другой хондзин) могли отдыхать и простые путешественники.

В  для путешественников предлагалась еда и жильё. В  также предлагалось жильё, однако там не подавалась еда. В  путешественники могли купить еду, чай и алкоголь.

На сюкуба также были вывески, на которых писались декларации и указы сёгуна — .

Примечания 

Период Эдо
Транспорт в Японии